В таблице указаны результаты выступлений на этапах чемпионата мира «Формулы-1» Ferrari, начиная с первого сезона чемпионата  года.

Результаты в чемпионате мира Формулы-1

Результаты выступлений (1950—1959) годов 

|-
! rowspan=5| 
! rowspan=5| Ferrari 125 F1166 F2275 F1375 F1
! rowspan=5| Ferrari125 1,5 V12С,166 F2 2.0 V12275 3,3 V12,  375 4,5 V12
! rowspan=5| 
||

!||||||

|-
|align="left"|  Луиджи Виллорези
!

!

!||||||||
|-
|align="left"|  Альберто Аскари
!

!

!||||||
|-
|align="left"|  Раймон Соммер
!

!

!||||||||||||
|-
|align="left"|  Дорино Серафини
!||||||||||

!||||||
|-
! rowspan="5"| 
! rowspan="5"| Ferrari 375 F1
! rowspan="5"| Ferrari 375 4,5 V12
! rowspan="5"| 
||

!||||

|-
|align="left"|  Луиджи Виллорези

!

!||||
|-
|align="left"|  Альберто Аскари

!

!||||
|-
|align="left"|  Пьеро Таруффи

!

!||

!||||
|-
|align="left"|  Хосе Фройлан Гонсалес
!||||

!||||
|-
! rowspan=7 | 
! rowspan=2 | Ferrari 375 S
! rowspan=2 | Ferrari 375 4,5 V12
! rowspan=2 | 
||

!||||

|-
| rowspan=2 align="left" |  Альберто Аскари
!

!||||||||||||||||
|-
! rowspan=5 | Ferrari Tipo 500
! rowspan=5 | Ferrari 500 2,0 L4
! rowspan=5 | 
!||

!||||
|-
|align="left"|  Джузеппе Фарина

!

!||||
|-
|align="left"|  Пьеро Таруффи

!

!

!||||
|-
|align="left"|  Андре Симон

! ||||||||||

!||||
|-
|align="left"|  Луиджи Виллорези
! ||||||||||

!||||
|-
! rowspan="7"| 
! rowspan="7"| Ferrari Tipo 500553 Squalo
! rowspan="7"| Ferrari500 2,0 L4553 2,0 L4
! rowspan="7"| 
||

!||

|-
|align="left"|  Джузеппе Фарина

!

!||
|-
|align="left"|  Альберто Аскари

!

!||
|-
|align="left"|  Майк Хоторн

!

!||
|-
|align="left"|  Луиджи Виллорези

!

!||
|-
|align="left"|  Умберто Мальоли
! ||||||||||||||

!||
|-
|align="left"|  Пьеро Карини
!||||||||||||||

!||
|-
! rowspan="9"| 
! rowspan="9"| Ferrari 625 F1553 SqualoTipo 500
! rowspan="9"| Ferrari625 2,5 L4554 2,0 L4500 2,0 L4
! rowspan="9"| 
||

!||

|-
|align="left"|  Джузеппе Фарина

!

!||||||||||||||
|-
|align="left"|  Хосе Фройлан Гонсалес

!

!||||
|-
|align="left"|  Майк Хоторн

!

!||
|-
|align="left"|  Умберто Мальоли

!||||||||

!||||
|-
|align="left"|  Морис Трентиньян
!||

!||
|-
|align="left"|  Пьеро Таруффи
!||||||||

!||||||||
|-
|align="left"|  Робер Манзон
!||||||||||

!||||||
|-
|align="left"|  Альберто Аскари
!||||||||||||

!||||
|-
! rowspan="11"| 
! rowspan="11"| Ferrri 625 F1555 SupersqualoLancia D50
! rowspan="11"| Ferrari625 2,5 L4555 2,5 L4Lancia DS50 2.5 V8
! rowspan="11"| 
||

!||||||

|-
|align="left"|  Умберто Мальоли

!||||||||

!||||||
|-
|align="left"|  Джузеппе Фарина

!

!||||||||||||
|-
|align="left"|  Хосе Фройлан Гонсалес

!||||||||||||||||||
|-
|align="left"|  Морис Трентиньян

!

!||||||
|-
|align="left"|  Харри Шелл
!

!

!||||||||||||
|-
|align="left"|  Поль Фрер
!

!

!||||||||||||
|-
|align="left"|  Пьеро Таруффи
!

!

!||||||||||||
|-
|align="left"|  Оливье Жандебьен
! ||||

!||||||||||||
|-
|align="left"|  Майк Хоторн
! ||||||

!||||||
|-
|align="left"|  Эудженио Кастеллотти
! ||||||

!||||||
|-
! rowspan="10"| 
! rowspan="10"| Ferrari 555 SupersqualoLancia Ferrari D50
! rowspan="10"| Lancia Ferrari 555 2.5 V8DS50 2.5 V8
! rowspan="10"| 
||

!||||

|-
|align="left"|  Хуан Мануэль Фанхио

!

!||||
|-
|align="left"|  Эудженио Кастеллотти

!

!||||
|-
|align="left"|  Луиджи Муссо

!||||||

!||||
|-
|align="left"|  Питер Коллинз

!

!||||
|-
|align="left"|  Оливье Жандебьен

!||||

!||||||||
|-
|align="left"|  Поль Фрер
! ||||
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
!||||||||||||
|-
|align="left"|  Андре Пилетт
! ||||

!||||||||||||
|-
|align="left"|  Альфонсо де Портаго
!||||||

!||||
|-
|align="left"|  Вольфганг фон Трипс
!||||||||||||

!||||
|-
! rowspan="10"| 
! rowspan="10"| Lancia Ferrari 801D50D50A
! rowspan="10"| Lancia Ferrari DS50 2.5 V8
! rowspan="10"| 
||

!||||

|-
|align="left"|  Питер Коллинз

!

!

!||||
|-
|align="left"|  Луиджи Муссо

!||

!||||
|-
|align="left"|  Эудженио Кастеллотти

!||||||||||||||||||
|-
|align="left"|  Майк Хоторн

!

!

!||||
|-
|align="left"|  Вольфганг фон Трипс

!||||||||

!||||
|-
|align="left"|  Чезаре Пердиза

!||||||||||||||||||
|-
|align="left"|  Альфонсо де Портаго

!||||||||||||||||||
|-
|align="left"|  Хосе Фройлан Гонсалес

!||||||||||||||||||
|-
|align="left"|  Морис Трентиньян
!

!

!||||||||||
|-
|colspan="18"|В — годах кубок конструкторов не разыгрывался, командное первенство появилось в  году
|-
!rowspan=7| 
!rowspan=7| Ferrari Dino 246156
!rowspan=7| Ferrari 143 2.4 V6 Ferrari Dino 156 V6 1.5
!rowspan=7| 
||

|-
|align="left"|  Майк Хоторн

!

|-
|align="left"|  Питер Коллинз

!

!||||
|-
|align="left"|  Луиджи Муссо

!

!||||||||
|-
|align="left"|  Вольфганг фон Трипс
!

!||||

!
|-
|align="left"|  Оливье Жандебьен
!||||||

!||||||

|-
|align="left"|  Фил Хилл
!||||||||||||||||

|-
!rowspan=8| 
!rowspan=8| Ferrari Dino 246156
!rowspan=8| Ferrari 155 2.4 V6Ferrari Dino 156 V6 1.5
!rowspan=8| 
||

!|||

|-
|align="left"|  Клифф Эллисон

!

!||

!

!|||
|-
|align="left"|  Тони Брукс

!

!|||
|-
|align="left"|  Фил Хилл

!

!

!|||
|-
|align="left"|  Жан Бера

!

!||||||||||||
|-
|align="left"|  Дэн Герни
!||||

!

!||||
|-
|align="left"|  Оливье Жандебьен
!||||

!||||

!||||
|-
|align="left"|  Вольфганг фон Трипс
!||||||||||||||

!|||
|}

Результаты выступлений (1960—1969) годов 

|-
!rowspan=7| 
!rowspan=7| Ferrari Dino 246Ferrari Dino 156
!rowspan=7| Ferrari V6
!rowspan=7| 
||

!|||

|-
|align="left"|  Ф. Хилл

||

!|||
|-
|align="left"|  Гонсалес

||||||||||||||||||
!|||
|-
|align="left"|  фон Трипс

||

||
!|||
|-
|align="left"|  Эллисон

||||||||||||||||
!|||
|-
|align="left"|  Гинтер
||

||

||||||||

||
!|||
|-
|align="left"|  Мэресс
||||||||

||||

||
!|||
|-
!rowspan=7| 
!rowspan=7| Ferrari 156
!rowspan=7| Ferrari V6
!rowspan=7| 
||

!|||||||

|-
|align="left"|  Хилл

||
!|||||||
|-
|align="left"|  фон Трипс

||
!|||||||
|-
|align="left"|  Гинтер

||
!|||||||
|-
|align="left"|  Жедебьен
||||

||||||||||
!|||||||
|-
|align="left"|  Мэресс
||||||||||

||||
!|||||||
|-
|align="left"|  Р. Родригес
||||||||||||

||
!|||||||
|-
!rowspan=6| 
!rowspan=6| Ferrari 156
!rowspan=6| Ferrari V6
!rowspan=6| 
||

!|||||

|-
|align="left"|  Р. Родригес

||||

||||
!|||||
|-
|align="left"|  Багетти

||

||||

||||
!|||||
|-
|align="left"|  Хилл

||

||||
!|||||
|-
|align="left"|  Мэресс
||

||||||

||||
!|||||
|-
|align="left"|  Бандини
||

||||||

||||
!|||||
|-
!rowspan=5| 
!rowspan=5| Ferrari 156
!rowspan=5| Ferrari V6
!rowspan=5| 
||

!|||

|-
|align="left"|  Сёртис

!|||
|-
|align="left"|  Мэресс

||||||

||||||||
!|||
|-
|align="left"|  Скарфиотти
||||

||||||||||||
!|||
|-
|align="left"|  Бандини
||||||||||||

!|||
|-
!rowspan=5| 
!rowspan=5| Ferrari 158Ferrari 156
!rowspan=5| Ferrari V8Ferrari V6
!rowspan=5| 
||

!|||

|-
|align="left"|  Сёртис

!|||
|-
|align="left"|  Бандини

!|||
|-
|align="left"|  Скарфиотти
||||||||||||||

||||
!|||
|-
|align="left"|  П. Родригес
||||||||||||||||||

!|||
|-
!rowspan=5| 
!rowspan=5| Ferrari 1512Ferrari 158
!rowspan=5| Ferrari V8Ferrari V12
!rowspan=5| 
||

!|||

|-
|align="left"|  Сёртис

||||
!|||
|-
|align="left"|  Бандини

!|||
|-
|align="left"|  Ваккарелла
||||||||||||||

||||
!|||
|-
|align="left"|  П. Родригес
||||||||||||||||

!|||
|-
!rowspan=5| 
!rowspan=5| Ferrari 312Ferrari 246
!rowspan=5| Ferrari V6Ferrari V12
!rowspan=5| 
||

!|||||

|-
|align="left"|  Сёртис

||||||||||||||
!|||||
|-
|align="left"|  Бандини

||

||
!|||||
|-
|align="left"|  Паркс
||||

||

||||
!|||||
|-
|align="left"|  Скарфиотти
||||||||||

||||
!|||||
|-
!rowspan=6| 
!rowspan=6| Ferrari 312
!rowspan=6| Ferrari V12
!rowspan=6| 
||

!|

|-
|align="left"|  Эймон
||

!|
|-
|align="left"|  Бандини
||

||||||||||||||||||
!|
|-
|align="left"|  Паркс
||||

||||||||||||||
!|
|-
|align="left"|  Скарфиотти
||||

||||||||||||||
!|
|-
|align="left"|  Уильямс
||||||||||||||||||||

!|
|-
!rowspan=5| 
!rowspan=5| Ferrari 312
!rowspan=5| Ferrari V12
!rowspan=5| 
||

|-
|align="left"|  Эймон

||

|-
|align="left"|  Жаки Икс

||

|-
|align="left"|  де Адамик

||||||||||||||||||||||
|-
|align="left"|  Белл
||||||||||||||||

||

||
|-
!rowspan=3| 
!rowspan=3| Ferrari 312
!rowspan=3| Ferrari V12
!rowspan=3| 
||

!|

|-
|align="left"|  Эймон

||||||||||
!|
|-
|align="left"|  П. Родригес
||||||||||

||

!|
|}

Результаты выступлений (1970—1979) годов 

|-
!rowspan=4| 
!rowspan=4| Ferrari 312B
!rowspan=4| Ferrari V12
!rowspan=4| 
||

||||||||

|-
|align="left"|  Икс

||||||||
|-
|align="left"|  Игнацио Джунти
||||||

||

||||

||||||||||||||
|-
|align="left"|  Клей Регаццони
||||||||

||

||||||||
|-
!rowspan=4| 
!rowspan=4| Ferrari 312B2Ferrari 312B
!rowspan=4| Ferrari V12
!rowspan=4| 
||

||||||||||||

|-
|align="left"|  Марио Андретти

||||

||||

||||||||||||
|-
|align="left"|  Икс

||||||||||||
|-
|align="left"|  Регаццони

||||||||||||
|-
!rowspan=6| 
!rowspan=6| Ferrari 312B2
!rowspan=6| Ferrari V12
!rowspan=6| 
||

||||||||||

|-
|align="left"|  Регаццони

||||

||||||||||
|-
|align="left"|  Икс

||||||||||
|-
|align="left"|  Андретти

||||||||||||

||

||||||||||
|-
|align="left"|  Нанни Галли
||||||||||

||||||||||||||||||||||
|-
|align="left"|  Артуро Мерцарио
||||||||||||

||||||||||||||||||
|-
!rowspan=3| 
!rowspan=3| Ferrari 312B3Ferrari 312B2
!rowspan=3| Ferrari V12
!rowspan=3| 
||

||||

|-
|align="left"|  Икс

||||||

||||||||
|-
|align="left"|  Мерцарио

||||

||

||||||

||||
|-
!rowspan=3| 
!rowspan=3| Ferrari 312B3
!rowspan=3| Ferrari V12
!rowspan=3| 
||

||||
|rowspan=3 bgcolor=#DFDFDF|2
|rowspan=3 bgcolor=#DFDFDF|65
|-
|align="left"|  Регаццони

||||
|-
|align="left"|  Ники Лауда

||||
|-
!rowspan=3| 
!rowspan=3| Ferrari 312TFerrari 312B3
!rowspan=3| Ferrari V12
!rowspan=3| 
||

||||||
|rowspan=3 bgcolor=#FFFFBF|1
|rowspan=3 bgcolor=#FFFFBF|72,5
|-
|align="left"|  Лауда

||||||
|-
|align="left"|  Регаццони

||||||
|-
!rowspan=3| 
!rowspan=3| Ferrari 312T2Ferrari 312T
!rowspan=3| Ferrari V12
!rowspan=3| 
||

||
|rowspan=3 bgcolor=#FFFFBF|1
|rowspan=3 bgcolor=#FFFFBF|83
|-
|align="left"|  Лауда

||
|-
|align="left"|  Регаццони

||

||
|-
!rowspan=4| 
!rowspan=4| Ferrari 312T2
!rowspan=4| Ferrari V12
!rowspan=4| 
||

|rowspan=4 bgcolor=#FFFFBF|1
|rowspan=4 bgcolor=#FFFFBF|95(97)
|-
|align="left"|  Лауда

||||
|-
|align="left"|  Карлос Ройтеман

|-
|align="left"|  Жиль Вильнёв
||||||||||||||||||||||||||||||

|-
!rowspan=3| 
!rowspan=3| Ferrari 312T3Ferrari 312T2
!rowspan=3| Ferrari V12
!rowspan=3| 
||

||
|rowspan=3 bgcolor=#FFDF9F|3
|rowspan=3 bgcolor=#FFDF9F|65
|-
|align="left"|  Ройтеман

||
|-
|align="left"|  Вильнёв

||
|-
!rowspan=3| 
!rowspan=3| Ferrari 312T4Ferrari 312T3
!rowspan=3| Ferrari V12
!rowspan=3| 
||

||||
|rowspan=3 bgcolor=#FFFFBF|1
|rowspan=3 bgcolor=#FFFFBF|113
|-
|align="left"|  Джоди Шектер

||||
|-
|align="left"|  Вильнёв

||||
|}

Результаты выступлений (1980—1989) годов 

|-
!rowspan=3| 
!rowspan=3| Ferrari 312T5
!rowspan=3| Ferrari V12
!rowspan=3| 
||

||||

|-
|align="left"|  Шектер

||||
|-
|align="left"|  Вильнёв

||||
|-
!rowspan=3| 
!rowspan=3| Ferrari 126CK
!rowspan=3| Ferrari V6 (t/c)
!rowspan=3| 
||

||

|-
|align="left"|  Вильнёв

||
|-
|align="left"|  Дидье Пирони

||
|-
!rowspan=5| 
!rowspan=5| Ferrari 126C2
!rowspan=5| Ferrari V6 (t/c)
!rowspan=5| 
||

|-
|align="left"|  Вильнёв

||||||||||||||||||||||
|-
|align="left"|  Пирони

||||||||
|-
|align="left"|  Тамбе
||||||||||||||||

|-
|align="left"|  Андретти
||||||||||||||||||||||||||||

|-
!rowspan=3| 
!rowspan=3| Ferrari 126C2BFerrari 126C3
!rowspan=3| Ferrari V6 (t/c)
!rowspan=3| 
||

||

|-
|align="left"|  Тамбе

||
|-
|align="left"|  Арну

||
|-
!rowspan=3| 
!rowspan=3| Ferrari 126C4
!rowspan=3| Ferrari V6 (t/c)
!rowspan=3| 
||

|-
|align="left"|  Арну

|-
|align="left"|  Альборето

|-
!rowspan=4| 
!rowspan=4| Ferrari 156/85
!rowspan=4| Ferrari V6 (t/c)
!rowspan=4| 
||

|-
|align="left"|  Альборето

|-
|align="left"|  Арну

||||||||||||||||||||||||||||||
|-
|align="left"|  Йоханссон
||

|-
!rowspan=3| 
!rowspan=3| Ferrari F1/86
!rowspan=3| Ferrari V6 (t/c)
!rowspan=3| 
||

|-
|align="left"|  Альборето

|-
|align="left"|  Йоханссон

|-
!rowspan=3| 
!rowspan=3| Ferrari F1/87
!rowspan=3| Ferrari V6 (t/c)
!rowspan=3| 
||

|-
|align="left"|  Альборето

|-
|align="left"|  Бергер

|-
!rowspan=3| 
!rowspan=3| Ferrari F1/87-88C
!rowspan=3| Ferrari V6 (t/c)
!rowspan=3| 
||

|-
|align="left"|  Альборето

|-
|align="left"|  Бергер

|-
!rowspan=3| 
!rowspan=3| Ferrari 640
!rowspan=3| Ferrari V12
!rowspan=3| 
||

|-
|align="left"|  Мэнселл

|-
|align="left"|  Бергер

|}

Результаты выступлений (1990—1999) годов 

|-
!rowspan=3| 
!rowspan=3| Ferrari 641
!rowspan=3| Ferrari V12
!rowspan=3| 
||

||

|-
|align="left"|  Ален Прост

||
|-
|align="left"|  Мэнселл

||
|-
!rowspan=4| 
!rowspan=4| Ferrari 642Ferrari 643
!rowspan=4| Ferrari V12
!rowspan=4| 
||

||

|-
|align="left"|  Прост

||||
|-
|align="left"|  Джанни Морбиделли
||||||||||||||||||||||||||||||

||
|-
|align="left"|  Алези

||
|-
!rowspan=4| 
!rowspan=4| Ferrari F92A
!rowspan=4| Ferrari V12
!rowspan=4| 
||

||

|-
|align="left"|  Алези

||
|-
|align="left"|  Иван Капелли

||||||
|-
|align="left"|  Никола Ларини
||||||||||||||||||||||||||||

||
|-
!rowspan=3| 
!rowspan=3| Ferrari F93A
!rowspan=3| Ferrari V12
!rowspan=3| 
||

||

|-
|align="left"|  Алези

||
|-
|align="left"|  Бергер

||
|-
!rowspan=4| 
!rowspan=4| Ferrari 412T
!rowspan=4| Ferrari V12
!rowspan=4| 
||

||

|-
|align="left"|  Алези

||||

||
|-
|align="left"|  Ларини
||

||||||||||||||||||||||||||||
|-
|align="left"|  Бергер

||
|-
!rowspan=3| 
!rowspan=3| Ferrari 412T2
!rowspan=3| Ferrari V12
!rowspan=3| 
||

|-
|align="left"|  Алези

|-
|align="left"|  Бергер

|-
!rowspan=3| 
!rowspan=3| Ferrari F310
!rowspan=3| Ferrari V10
!rowspan=3| 
||

||

|-
|align="left"|  Михаэль Шумахер

||
|-
|align="left"|  Эдди Ирвайн

||
|-
!rowspan=3| 
!rowspan=3| Ferrari 310B
!rowspan=3| Ferrari V10
!rowspan=3| 
||

|-
|align="left"|  Шумахер

|-
|align="left"|  Ирвайн

|-
!rowspan=3| 
!rowspan=3| Ferrari F300
!rowspan=3| Ferrari V10
!rowspan=3| 
||

||

|-
|align="left"|  Шумахер

||
|-
|align="left"|  Ирвайн

||
|-
!rowspan=4| 
!rowspan=4| Ferrari F399
!rowspan=4| Ferrari V10
!rowspan=4| 
||

||

|-
|align="left"|  Шумахер

||||||||||||

||
|-
|align="left"|  Мика Сало
||||||||||||||||

||||||
|-
|align="left"|  Ирвайн

||
|}

Результаты выступлений (2000—2009) годов 

|-
!rowspan=3| 
!rowspan=3| Ferrari F1-2000
!rowspan=3| Ferrari V10
!rowspan=3| 
||

||||

|-
|align="left"|  Шумахер

||||
|-
|align="left"|  Рубенс Баррикелло

||||
|-
!rowspan=3| 
!rowspan=3| Ferrari F2001
!rowspan=3| Ferrari V10
!rowspan=3| 
||

||||

|-
|align="left"|  Шумахер

||||
|-
|align="left"|  Баррикелло

||||
|-
!rowspan=3| 
!rowspan=3| Ferrari F2001Ferrari F2002
!rowspan=3| Ferrari V10
!rowspan=3| 
||

||||

|-
|align="left"|  Шумахер

||||
|-
|align="left"|  Баррикелло

||||
|-
!rowspan=3| 
!rowspan=3| Ferrari F2002Ferrari F2003-GA
!rowspan=3| Ferrari V10
!rowspan=3| 
||

||||||

|-
|align="left"|  Шумахер

||||||
|-
|align="left"|  Баррикелло

||||||
|-
!rowspan=3| 
!rowspan=3| Ferrari F2004
!rowspan=3| Ferrari V10
!rowspan=3| 
||

||

|-
|align="left"|  Шумахер

||
|-
|align="left"|  Баррикелло

||
|-
!rowspan=3| 
!rowspan=3| F2004MFerrari F2005
!rowspan=3| Ferrari V10
!rowspan=3| 
||

|-
|align="left"|  Шумахер

|-
|align="left"|  Баррикелло

|-
!rowspan=3| 
!rowspan=3| Ferrari 248 F1
!rowspan=3| Ferrari V8
!rowspan=3| 
||

||

|-
|align="left"|  Шумахер

||
|-
|align="left"|  Фелипе Масса

||
|-
!rowspan=3| 
!rowspan=3| Ferrari F2007
!rowspan=3| Ferrari V8
!rowspan=3| 
||

||||

|-
|align="left"|  Масса

||||
|-
|align="left"|  Кими Райкконен

||||
|-
!rowspan=3| 
!rowspan=3| Ferrari F2008
!rowspan=3| Ferrari V8
!rowspan=3| 
||

||

|-
|align="left"|  Райкконен

||
|-
|align="left"|  Масса

||
|-
!rowspan=5| 
!rowspan=5| Ferrari F60
!rowspan=5| Ferrari V8
!rowspan=5| 
||

||||

|-
|align="left"|  Масса

||||||||||||||||||
|-
|align="left"|  Лука Бадоер
||||||||||||||||||||

||||||||||||||
|-
|align="left"|  Джанкарло Физикелла
||||||||||||||||||||||||

||||
|-
|align="left"|  Райкконен

||||
|}

Результаты выступлений (2010—2019) годов 

|-
!rowspan=3| 
!rowspan=3| F10
!rowspan=3| 056 2,4 V8
!rowspan=3| 
||

!||

|-
|align="left"|  Фелипе Масса
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#DFFFDF;"| 7
|style="background:#DFFFDF;"| 9
|style="background:#DFFFDF;"| 6
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#DFFFDF;"| 7
|style="background:#cfcfff;"| 15
|style="background:#cfcfff;"| 11
|style="background:#cfcfff;"| 15
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#DFFFDF;"| 8
|style="background:#efcfff;"| Сход
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#cfcfff;"| 15
|style="background:#DFFFDF;"| 10
!||
|-
|align="left"|  Фернандо Алонсо
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#cfcfff;"| 13
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#DFFFDF;"| 6
|style="background:#DFFFDF;"| 8
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#DFFFDF;"| 8
|style="background:#cfcfff;"| 14
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#FFfFbF;"| 1
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#DFFFDF;"| 7
!||
|-
!rowspan=3| 
!rowspan=3| 150° Italia
!rowspan=3| 056 2,4 V8
!rowspan=3| 
||

!||

|-
|align="left"|  Фернандо Алонсо
|style="background:#dfffdf;"| 4
|style="background:#dfffdf;"| 6
|style="background:#dfffdf;"| 7
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#dfffdf;"| 5
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#efcfff;"| Сход
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#FFfFbF;"| 1
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#ffdf9f;"| 3
|style="background:#dfffdf;"| 4
|style="background:#ffdf9f;"| 3
|style="background:#dfffdf;"| 4
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#dfffdf;"| 5
|style="background:#ffdf9f;"| 3
|style="background:#dfdfdf;"| 2
|style="background:#dfffdf;"| 4
!||
|-
|align="left"|  Фелипе Масса
|style="background:#dfffdf;"| 7
|style="background:#dfffdf;"| 5
|style="background:#dfffdf;"| 6
|style="background:#cfcfff;"| 11
|style="background:#efcfff;"| Сход
|style="background:#efcfff;"| Сход
|style="background:#dfffdf;"| 6
|style="background:#dfffdf;"| 5
|style="background:#dfffdf;"| 5
|style="background:#dfffdf;"| 5
|style="background:#dfffdf;"| 6
|style="background:#dfffdf;"| 8
|style="background:#dfffdf;"| 6
|style="background:#dfffdf;"| 9
|style="background:#dfffdf;"| 7
|style="background:#dfffdf;"| 6
|style="background:#efcfff;"| Сход
|style="background:#dfffdf;"| 5
|style="background:#dfffdf;"| 5
!||
|-
!rowspan=3| 
!rowspan=3| F2012
!rowspan=3| 056 2,4 V8
!rowspan=3| 
||

!

|-
|align="left"|  Фернандо Алонсо
|style="background:#dfffdf;"| 5
|style="background:#FFfFbF;"| 1
|style="background:#dfffdf;"| 9
|style="background:#dfffdf;"| 7
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#dfffdf;"| 5
|style="background:#FFfFbF;"| 1
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#FFfFbF;"| 1
|style="background:#dfffdf;"| 5
|style="background:#efcfff;"| Сход
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#efcfff;"| Сход
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#DFDFDF;"| 2
!
|-
|align="left"|  Фелипе Масса
|style="background:#efcfff;"| Сход
|style="background:#CFCFFF;"| 15
|style="background:#CFCFFF;"| 13
|style="background:#dfffdf;"| 9
|style="background:#CFCFFF;"| 15
|style="background:#dfffdf;"| 6
|style="background:#dfffdf;"| 10
|style="background:#CFCFFF;"| 16
|style="background:#dfffdf;"| 4
|style="background:#CFCFFF;"| 12
|style="background:#dfffdf;"| 9
|style="background:#dfffdf;"| 5
|style="background:#dfffdf;"| 4
|style="background:#dfffdf;"| 8
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#dfffdf;"| 4
|style="background:#dfffdf;"| 6
|style="background:#dfffdf;"| 7
|style="background:#dfffdf;"| 4
|style="background:#FFDF9F;"| 3
!
|-
!rowspan=3| 
!rowspan=3| F138
!rowspan=3| 056 2,4 V8
!rowspan=3| 
||

!||

|-
|align="left"|  Фернандо Алонсо
|style="background:#dfdfdf;"| 2
|style="background:#efcfff;"| Сход
|style="background:#FFfFbF;"| 1
|style="background:#dfffdf;"| 8
|style="background:#FFfFbF;"| 1
|style="background:#dfffdf;"| 7
|style="background:#dfdfdf;"| 2
|style="background:#ffdf9f;"| 3
|style="background:#dfffdf;"| 4
|style="background:#dfffdf;"| 5
|style="background:#dfdfdf;"| 2
|style="background:#dfdfdf;"| 2
|style="background:#dfdfdf;"| 2
|style="background:#dfffdf;"| 6
|style="background:#dfffdf;"| 4
|style="background:#cfcfff;"| 11
|style="background:#dfffdf;"| 5
|style="background:#dfffdf;"| 5
|style="background:#ffdf9f;"| 3
!||
|-
|align="left"|  Фелипе Масса
|style="background:#dfffdf;"| 4
|style="background:#dfffdf;"| 5
|style="background:#dfffdf;"| 6
|style="background:#cfcfff;"| 15
|style="background:#ffdf9f;"| 3
|style="background:#efcfff;"| Сход
|style="background:#dfffdf;"| 8
|style="background:#dfffdf;"| 6
|style="background:#efcfff;"| Сход
|style="background:#dfffdf;"| 8
|style="background:#dfffdf;"| 7
|style="background:#dfffdf;"| 4
|style="background:#dfffdf;"| 6
|style="background:#dfffdf;"| 9
|style="background:#dfffdf;"| 10
|style="background:#dfffdf;"| 4
|style="background:#dfffdf;"| 8
|style="background:#cfcfff;"| 12
|style="background:#dfffdf;"| 7
!||
|-
!rowspan=3| 
!rowspan=3| F14 T
!rowspan=3| 059/3 1,6 V6 t
!rowspan=3| 
||

!||

|-
|align="left"|  Кими Райкконен
|style="background:#dfffdf;"| 7
|style="background:#cfcfff;"| 12
|style="background:#dfffdf;"| 10
|style="background:#dfffdf;"| 8
|style="background:#dfffdf;"| 7
|style="background:#cfcfff;"| 12
|style="background:#dfffdf;"| 10
|style="background:#dfffdf;"| 10
|style="background:#efcfff;"| Сход
|style="background:#cfcfff;"| 11
|style="background:#dfffdf;"| 6
|style="background:#dfffdf;"| 4
|style="background:#dfffdf;"| 9
|style="background:#dfffdf;"| 8
|style="background:#cfcfff;"| 12
|style="background:#dfffdf;"| 9
|style="background:#cfcfff;"| 13
|style="background:#dfffdf;"| 7
|style="background:#dfffdf;"| 10
!||
|-
|align="left"|  Фернандо Алонсо
|style="background:#dfffdf;"| 4
|style="background:#dfffdf;"| 4
|style="background:#dfffdf;"| 9
|style="background:#ffdf9f;"| 3
|style="background:#dfffdf;"| 6
|style="background:#dfffdf;"| 4
|style="background:#dfffdf;"| 6
|style="background:#dfffdf;"| 5
|style="background:#dfffdf;"| 6
|style="background:#dfffdf;"| 5
|style="background:#dfdfdf;"| 2
|style="background:#dfffdf;"| 7
|style="background:#efcfff;"| Сход
|style="background:#dfffdf;"| 4
|style="background:#efcfff;"| Сход
|style="background:#dfffdf;"| 6
|style="background:#dfffdf;"| 6
|style="background:#dfffdf;"| 6
|style="background:#dfffdf;"| 9
!||
|-
!rowspan=3| 
!rowspan=3| SF15-T
!rowspan=3| 060 1,6 V6 t
!rowspan=3| 
||

!||

|-
|align="left"|  Себастьян Феттель

!||
|-
|align="left"|  Кими Райкконен

!||
|-
!rowspan=3| 
!rowspan=3| SF16-H
!rowspan=3| 061 1,6 V6 t
!rowspan=3| 
||

|-
|align="left"|  Себастьян Феттель

|-
|align="left"|  Кими Райкконен

|-
!rowspan=3| 
!rowspan=3| Ferrari SF70H
!rowspan=3| Ferrari 062 1,6 V6T
!rowspan=3| 
||

!

|-
|align="left"|  Себастьян Феттель

!
|-
|align="left"|  Кими Райкконен

!
|-
!rowspan=3| 
!rowspan=3| Ferrari SF71H
!rowspan=3| Ferrari 063 1,6 V6T
!rowspan=3| 
||

|-
|align="left"|  Себастьян Феттель

|-
|align="left"|  Кими Райкконен

|-
!rowspan=3| 
!rowspan=3| Ferrari SF90
!rowspan=3| Ferrari 064 1,6 V6T
!rowspan=3| 
||

|-
|align="left"|  Себастьян Феттель

|-
|align="left"|  Шарль Леклер

|}

Результаты выступлений (2020—) 

|-
!rowspan=3| 
!rowspan=3| Ferrari SF1000
!rowspan=3| Ferrari 065 1,6 V6T
!rowspan=3| 
||

!!!!!!!||
!|

|-
|align="left"|  Феттель

!!!!!!!||
!|
|-
|align="left"|  Леклер

!!!!!!!!!
!|
|-
!rowspan=3| 
!rowspan=3| Ferrari SF21
!rowspan=3| Ferrari 065/6 1,6 V6T
!rowspan=3| 
||

!|

|-
|align="left"|  Леклер

!|
|-
|align="left"|  Сайнс-мл.

!|
|-
!rowspan=3| 
!rowspan=3| Ferrari F1-75
!rowspan=3| Ferrari 066/7 1,6 V6 T
!rowspan=3| 
||

!|

|-
|align="left"|  Леклер

!|
|-
|align="left"|  Сайнс-мл.

!|
|-
!rowspan=3| 
!rowspan=3| Ferrari SF-23
!rowspan=3| Ferrari 066/10 1,6 V6 T
!rowspan=3| 
||

|-
|align="left"|  Леклер

|-
|align="left"|  Сайнс-мл.

|}
* Сезон продолжается.

Примечания

Ссылки 
 Полная статистика и отчёты о всех гонках чемпионата мира Формулы-1 на statsf1.com
 Статистика чемпионатов мира Формулы-1 на wildsoft.motorsport.com

F